

Persone 
 Albert Hofmann – scienziato svizzero
 Alex Hofmann – pilota motociclistico tedesco
 August Wilhelm von Hofmann – chimico tedesco
 Fritz Hofmann – ginnasta e atleta tedesco
 Hans Hofmann – pittore tedesco
 Heinz Hofmann – filologo classico tedesco.
 Józef Hofmann – pianista e compositore polacco
 Leopold Hofmann – calciatore austriaco
 Otto Hofmann – pittore tedesco
 Richard Hofmann – calciatore tedesco
 Steffen Hofmann – calciatore tedesco

Altro 
 Degradazione di Hofmann – reazione chimica
 Eliminazione di Hofmann – reazione chimica
 Voltametro di Hofmann – apparato per elettrolizzare l'acqua

Pagine correlate 
Hoffman
Hoffmann